Nichelmann ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christoph Nichelmann (1717–1762), deutscher Komponist
 Johannes Nichelmann (* 1989), deutscher Journalist, Autor und Moderator
 Walter Nichelmann (1911–1992), deutscher Schriftsteller